Con l'espressione Guerra russo-turca s'intende uno dei seguenti conflitti che videro opposto l'Impero russo a quello ottomano:

Guerra russo-turca (1568-1570)
Guerra russo-turca (1676-1681) 
Guerra russo-turca (1686-1700) 
Guerra russo-turca (1710-1711) 
Guerra russo-turca (1735-1739) 
Guerra russo-turca (1768-1774) 
Guerra russo-turca (1787-1792) 
Guerra russo-turca (1806-1812) 
Guerra russo-turca (1828-1829) (parte della Guerra d'indipendenza greca)
Guerra russo-turca (1853-1856) (Guerra di Crimea)
Guerra russo-turca (1877-1878) 
Guerra russo-turca (1914-1917) (Prima guerra mondiale)